Cobalto – elemento chimico
 Cobalto – gradazione fredda e desaturata del blu
 Cobalto – sommergibile della Regia Marina
 Cobalto-60 – isotopo radioattivo sintetico del metallo cobalto